Рассо́л:
 Рассол — природные воды, содержащие растворённые минеральные вещества в повышенных концентрациях.
 Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, используемая в приготовлении продуктов питания.
 Рассол — насыщенная солёная вода, используемая в приготовлении поваренной соли.
 Рассол — раствор солей для технического применения.

Топоним:
 Рассол — деревня в Верхотурском городском округе Свердловской области, Россия.

См. также 
 Минеральная вода
 Рапа
 Солёность
 Минеральная вода
 Минеральное озеро
 Подводное соляное озеро

Соль